Rio Branco, que en los idiomas portugués y gallego significa Río Blanco, hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Río Branco, ciudad y municipio de Uruguay;

En Brasil
 Río Branco, capital del estado de Acre;
 Río Branco, barrio de la ciudad de Cachoeira do Sul;
 Río Branco, barrio del municipio de Cariacica, en el estado de Espírito Santo;
 Río Branco, barrio de la ciudad de Canoas;
 Río Branco, municipio del estado de Mato Grosso;
 Río Branco, barrio de la ciudad de Porto Alegre;
 Territorio de Río Branco, extinto territorio federal creado en 1943. En 1962 el nombre fue cambiado a Roraima.
 Visconde do Rio Branco, municipio de Minas Gerais;

Ríos 
 Rio Branco (Mato Grosso del Sur), río en el estado de Mato Grosso del Sur (Brasil); afluente, por la izquierda, del río Paraguay. Con el nombre de «Río Blanco» fue uno de los límites reivindicados por Paraguay hasta el fin de la Guerra del Paraguay (ca. 1870);

En Brasil
 Río Branco, en Paraná;
 Río Branco, en Roraima;
 Río Branco, en São Paulo;
 Corredeira Rio Branco, rápidos en el río Ivaí, en la confluencia con el río Corumbataí, estado de Paraná;

Geología en Brasil 
 Formación Rio Branco, terrenos miocénicos del estado de Amazonas;
 Serie Rio Branco, terrenos proterozoicos del estado de Roraima;

Personalidades 
 José Maria da Silva Paranhos, barón y visconde del (1819-1880), estadista, profesor, político, periodista y diplomático brasileño.
 José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barón de Río Branco (1845-1912), diplomático e historiador brasileño.

Construcciones históricas 
 Fuerte Barão do Rio Branco, nombre oficial, desde 1938, de la primera batería de obuses de costa, instalada en el fuerte de São Luis, antiguo Forte do Pico Río de Janeiro (Brasil).

Instituciones 
 Instituto Rio Branco, escuela brasileña de formación de diplomáticos;
 Orden de Río Branco, distinción ofrecida por el Gobierno de Brasil;

Deporte en Brasil 
 Rio Branco de Andradas Futebol Clube, club de la primera división del Campeonato Mineiro de Futebol;
 Rio Branco de Paranaguá, equipo de fútbol de Paranaguá;
 Rio Branco Esporte Clube, club de fútbol de Americana, municipio de São Paulo;
 Rio Branco Football Club, club de fútbol de Rio Branco, Acre;
 Rio Branco Atlético Clube, club de fútbol de Cariacica, Espírito Santo;
 Rio Branco Rugby Clube, club de rugby de São Paulo;
 Centro Esportivo Rio Branco, club de fútbol de Campos dos Goytacazes, Río de Janeiro;